Paixão (sentimento)

Cristianismo 
Paixão (cristianismo) — termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e sofrimentos de Jesus até sua execução
Via Crúcis — relato do trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz

Filmes 
En passion — de Ingmar Bergman, 1969, intitulado Paixão em Portugal
Paixão (filme de 1982) — de Jean-Luc Godard
Passion (filme de 2012) — de Brian De Palma

Telenovelas 
Paixão (telenovela portuguesa) — de 2017
Pasión — produção mexicana exibida no Brasil como Paixão

Outros usos 
Paixão (livro) — terceiro volume da série Fallen'', de Lauren Kate
Paixão (canção) — de Cláudia Leitte

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
!Desambiguações mal formatadas